ACP Golden Classic — міжнародний шаховий турнір, який проходив з 14 по 22 липня 2012 року в Амстердамі (Нідерланди).

Категорія турніру — ХІХ (середній рейтинг — 2705).

Регламент турніру

Розклад змагань 

•	Ігрові дні: 14-16, 18-20, 22 липня

•	Дні догравання: 17, 21 липня

Контроль часу 
 150 хвилин на 40 ходів, після 40 ходів партія відкладається. При дограванні гравці отримують по 1 годині на наступні 16 ходів та 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен хід, починаючи з записаного. 
 За підсумками турніру рейтинг Ело  не враховується.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд – 35 000 Доларів.
  10 000 доларів
  7 000 доларів
  5 000 доларів
  4 000 доларів
   3 000 доларів
   3 000 доларів 
   3 000 доларів

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу станом на липень 2012 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Переможець 
 Василь Іванчук

Посилання 
  Офіційний сайт  турніру  
  Турнір на chessbase.com  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)  
 Рейтинг ФІДЕ  на липень 2012 року

Примітки 

Шахові змагання у Нідерландах
Спортивні змагання в Амстердамі
Липень 2012
2012 у нідерландському спорті